Уничтожитель
 Уничтожитель — супергерой, а иногда и суперзлодей, появляющийся в историях о Супермене
 Шредер (устройство) — уничтожитель документов и бумаги